Stinnett kan syfta på:

 Stinnett, Texas
 Stinnett, Wisconsin